Andrij Husin – calciatore ucraino
 Noor Husin – calciatore afghano